Salerano Canavese – comune italiano in Piemonte
 Salerano sul Lambro – comune italiano in Lombardia
 Federigo Sclopis di Salerano